Сентябрьский переулок:

 В посёлке городского типа Кокошкино Наро-Фоминского района Московской области:
 1-й Сентябрьский переулок
 2-й Сентябрьский переулок
 3-й Сентябрьский переулок
 4-й Сентябрьский переулок

См. также 

 Сентябрьская улица
 Сентябрьский проезд — улица в Ставрополе
 Сентябрьский